Эббингауз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1961) — немецкий социолог.
  (род. 1939) — немецкий математик.
 Эббингауз, Герман (1850—1909) — немецкий психолог-экспериментатор.